Urbán-Szabó Viktor (Szolnok, 1988. március 9. –) magyar labdarúgó, 2017 óta a Tószeg KSE hátvédje.

További információk 
MLSZ
Transfermarkt
HLSZ

1988-ban született személyek
Szolnokiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Szolnoki MÁV labdarúgói
Az Egri FC labdarúgói
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
Élő személyek